41-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 41-й меридиан восточной долготы
 41-й меридиан западной долготы

См. также 
 41-я параллель северной широты
 41-я параллель южной широты